883 steht für:
 883 bzw. 883 v. Chr., Jahreszahl
 883 (Band), italienische Band
 Agit 883, anarchistisch-libertäre Zeitschrift aus der Linken Szene West-Berlins zwischen 1969 und 1972